Ян Ыун (; 8 февраля 1977, Таллин) — эстонский футболист, защитник и нападающий. Выступал за национальную сборную Эстонии.

Биография

Клубная карьера 
Воспитанник таллинской футбольной секции «ЛСМК/Пантрид». Взрослую карьеру начал в сезоне 1993/94 в составе таллинской «Нормы», сыграв один матч в чемпионате, команда стала серебряным призёром чемпионата Эстонии.

С 1994 года в течение восьми лет выступал за клубы, входившие в систему таллинской «Флоры» — команды из посёлка Лелле, «Тервис» (Пярну), «Тулевик», «Валга», «Курессааре». В составе «Тулевика» провёл пять сезонов, становился серебряным призёром чемпионата Эстонии и двукратным финалистом Кубка страны.

С 2002 года до конца карьеры играл за любительские клубы низших дивизионов.

Карьера в сборной 
Выступал за юношеские и молодёжные сборные Эстонии, начиная с 16 лет.

В 1995 году был вызван в национальную сборную Эстонии перед Кубком Балтии. Дебютный матч сыграл 19 мая 1995 года против Латвии, а всего на турнире принял участие в обоих матчах. Новый вызов в сборную получил спустя три года, сыграв в сентябре 1998 года в товарищеском матче против Египта, а в ноябре того же года — в товарищеском матче с Азербайджаном. Все четыре своих матча провёл не полностью.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата Эстонии: 1993/94, 1999
 Финалист Кубка Эстонии: 1998/99, 1999/00

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте ЭФС

Футболисты Эстонии
Игроки сборной Эстонии по футболу
Игроки ФК «Норма»
Игроки ФК «Лелле»
Игроки ФК «Тервис»
Игроки ФК «Вильянди»
Игроки ФК «Валга Уорриор»
Игроки ФК «Элва»
Игроки ФК «Курессааре»